Эне Меликкулиевна Овезова (род. 19 июля 1934) — передовик советской текстильной промышленности, ткачиха Ашхабадской прядильно-ткацкой фабрики имени Дзержинского Совнархоза Туркменской ССР, Герой Социалистического Труда (1960).

Биография 
Родилась в 1934 году в городе Ашхабаде в многодетной туркменской семье.

В 1949 году, окончив обучение в школе, поступила на работу ученицей на Ашхабадскую прядильно-ткацкую фабрику. Ещё школьницей она ходила на это предприятие и носила родителям, которые трудились здесь, обед. После сокрушительного землетрясения в ночь на 6 октября 1948 года, помогала восстанавливать фабрику.

В самом начале трудового пути Эне обслуживала только один станок, однако позже она работала одновременно и на 16 и на 32. Каждую смену вырабатывала 2,5 тысячи метров ткани. С 1958 года член КПСС.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1960 года за получение высоких результатов в работе и за выдающиеся заслуги по развитию текстильной промышленности Эне Меликкулиевне Овезовой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

В 1980 году была назначена председателем профкома фабрики, а в 1986 году стала работать мастером производственного обучения. На заслуженный отдых вышла в 2002 году.

Избиралась депутатом Верховного Совета Туркменской ССР 6-го 7-го и 10-го созывов. Член Центрального комитета Компартии Туркменистана (1976-1980).

Проживает в городе Ашхабаде.

Награды 
За трудовые успехи была удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (28.05.1960)
 орден Ленина (28.05.1960)  
 Медаль «Гайрат» 
 Медаль «За любовь к Отечеству» (Туркмения) 
 другие медали.  
 Почётный гражданин города Ашхабад.

Примечания

Ссылки 
 

Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 10-го созыва
Члены ЦК КП Туркменской ССР
Делегаты XXIII съезда КПСС